Tsurayuki kan syfta på:

 Ki no Tsurayuki (842–945),  en japansk en waka-poet under Heian- perioden
 Tsurayuki –  en krater på Merkurius, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius